If I Stay ist der Originaltitel von:

 Wenn ich bleibe, Roman von Gayle Forman (2009)
 Wenn ich bleibe (Film),  US-amerikanischer Film von R. J. Cutler (2014)